Monopoltheater oder Monopol-Theater steht für

 Monopoltheater (Aachen)
 Monopoltheater (Köln)
 Monopoltheater (Hamburg)
 Monopoltheater (Hannover)
 Monopoltheater (Solingen)